Morcilla de cebolla hace referencia a dos artículos:
 Morcilla de cebolla, versión de la gastronomía española.
 Morcilla de cebolla, versión de la gastronomía francesa.